Cesarini est un patronyme porté notamment par :

 Alessandro Cesarini (?-1542), cardinal italien ;
 Alessandro Cesarini (1592-1644), cardinal italien ;
 Andrea Cesarini (1987-), joueur italien de volley-ball ;
 Davide Cesarini (1995-), footballeur international saint-marinais ;
 Federica Cesarini (1996-), rameuse italienne ;
 Franco Cesarini (1961-), compositeur, chef d'orchestre et musicien suisse ;
 Giacomo Cesarini (mort avant 1198), cardinal ;
 Giuliano Cesarini (1398-1444), cardinal italien ;
 Giuliano Cesarini (1466-1510), cardinal italien ;
 Jean-François Cesarini (1970-2020), homme politique français ;
 Renato Cesarini (1906-1969), joueur professionnel et entraîneur de football italo-argentin.

Homonymie de patronyme italien